Sangue di zingara, film italiano del 1915, regista sconosciuto
 Sangue di zingara (Zigeunerblod), film di Robert Dinesen del 1915
 Sangue di zingara (The Great Moment), film di Sam Wood del 1921 
 Sangue di zingara, film di Maria Basaglia del 1956